Collaterale – elemento architettonico
 Collaterale – bene concesso da chi contrae un debito come garanzia del ripagamento del debito stesso
 Consiglio collaterale – supremo consiglio del regno di Napoli